Wielicki steht für:
 Krzysztof Wielicki (* 1950), polnischer Bergsteiger
 Powiat Wielicki, Powiat (Landkreis) in der Woiwodschaft Kleinpolen, Polen